O Rio Piranji é um curso d'água no estado brasileiro do Rio Grande do Norte que desemboca na costa leste do estado, na Praia de Piranji, dividindo-a em Piranji do Norte (pertencente ao município de Parnamirim) e Piranji do Sul (pertencente ao município de Nísia Floresta).

Em seus alto e médio cursos, o rio Piranji é também conhecido como Rio Taborda e recebe, dentro do município de Parnamirim, três afluentes: à margem esquerda, os rios Cajupiranga e Pitimbu e, à direita, o Rio Pium.

Piranji